Дэрон Ошей «Муки» Блэйлок (, род. 20 марта 1967 года) — американский профессиональный баскетболист, который 13 лет выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации. Дважды был лидером НБА по перехватам (1997 и 1998), входит в топ-15 в истории НБА по количеству перехватов за карьеру.

В 2013 году был осуждён на 15 лет после того, как был признан виновным в ДТП, в котором погибла женщина. Блэйлок признал себя виновным и в итоге был осуждён на 3 года тюрьмы, 4 года условно и 8 лет испытательного срока.

Карьера в НБА 

Блэйлок был выбран на драфте НБА 1989 года командой «Нью-Джерси Нетс» под 12 общим номером. Однако уже перед сезоном 1992/93 он был обменян в «Атланту Хокс». В 1999 году он был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз» на 10 номер драфта — Джейсона Терри. Блэйлок закончил карьеру в «Уорриорз» в основном выходя на замены.

В культуре 

Музыканты группы Pearl Jam первоначально назвали свой коллектив в честь тогда ещё выступавшего Муки Блэйлока, однако вскоре были вынуждены поменять название. В честь баскетболиста музыканты назвали свой дебютный альбом Ten, поместив на обложку номер, под которым выступал Блэйлок.

В романе Тома Роббинса Half Asleep in Frog Pajamas персонаж Ларри Даймонд использует имя «Муки Блэйлок» в качестве псевдонима при поселении в отелях.

Примечания

Ссылки 
 Career statistics @ basketball-reference.com
 Career statistics @ databasebasketball.com
 Blaylock profile on Baloncestistas (Spanish)

Игроки «Оклахома Сунерс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Pearl Jam